Frăsinet, Buzău megye
 Frăsinet, Călărași megye
 Frăsinet, Kolozs megye
 Frăsinet, Prahova megye
 Frăsinet, Teleorman megye